Espangraben ist ein Gewässername:

 Espangraben (Ablach), rechter Zufluss der Ablach bei Ablach, Gemeinde Krauchenwies, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Espangraben, linker Zufluss des Altmühlbeigrabens bei Wachenhofen, Gemeinde Alesheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern, der in die Altmühl mündet
 Espangraben (Buxbach), rechter Zufluss des Buxbachs bei Veitserlbach, Markt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Espangraben (Brombach), südlicher Zufluss des Brombachs im Kleinen Brombachsees bei Langlau, Gemeinde Pfofeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Espangraben, Oberlaufabschnitt des Gänsbachs bis Altenhofen, Gemeinde Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern, der in die Roth (Rednitz) mündet
 Espangraben (Kästleinsmühlbach), rechter Zufluss des Kästleinsmühlbachs bei Schambach, Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern, der in die Altmühl mündet
 Espangraben (Lentersheimer Mühlbach), rechter Zufluss des Lentersheimer Mühlbachs bei Altentrüdingen, Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern, der in die Wörnitz mündet
 Espangraben, Oberlauf des Mühlbach (Haidenaab) bei Neustadt am Kulm, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern, der in die Haidenaabmündet
 Espangraben (Schellengraben), linker Zufluss des Schellengrabens an der Weihermühle, Kirchheim am Ries, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, der in den Goldbach mündet
 Espangraben (Schwalgraben), linker Zufluss des Schwalgrabens bei Tauernfeld, Gemeinde Dining, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern, der in die Unterbürger Laber mündet

Siehe auch:
 Espengraben